Сири́йский алфави́т (, ʾālep̄ bêṯ sūryāyā или , ʾabgad sūryāyā) — алфавит, используемый в сирийском языке, а также в ассирийском и некоторых других семитских языках, начиная с I века н. э.. Состоит из 22 букв, произошедших от соответствующих букв более древнего арамейского алфавита. Характер письма — курсивный. Направление письма — справа налево.

Варианты письма 
Существовали несколько разновидностей сирийского письма. Тот вид письма, которым написаны более древние рукописи, известен как эстрангела или эстрангело (, от , строггюлос — «округлый»). Самые ранние сохранившиеся надписи на эстрангело датируют примерно 50 годом, использовали этот шрифт примерно до 500 года. Раскол Сирийской церкви на несториан и яковитов в 431 году привёл к разделению сирийского языка и письменности на 2 формы  — западную и восточную.

Восточносирийский (несторианский, халдейский, ассирийский) шрифт появился в начале VII века. По-сирийски его называют маднхайя ( — «восточный»), иногда свадайя ( — «просторечное, повседневное»), атурайя ( — «ассирийское»), калдайя ( — «халдейское, несторианское»). По начертанию восточносирийский шрифт ближе к эстрангело, чем западносирийский.

Западносирийский (яковитский, маронитский) шрифт известен с конца VIII века в рукописной книжной традиции. По-западносирийски называют серто ( — «чёрточка; буква», от , serṭo pšiṭo — «простой шрифт»). Данные палеографики показывают, что серто восходит к курсиву, засвидетельствованному в документах на пергаменте начала III века из Эдессы.

Буквы обозначают только согласные, как и в иврите и арабском языках. В конце VII или начале VIII века были составлены 2 системы значков для гласных — огласовок (зава). На востоке употребляли систему точек отчасти над буквами, отчасти под ними для обозначения 8 гласных — 4 долгих и 4 кратких. На западе же яковиты для этой цели употребляли несколько видоизменённые малые греческие буквы, которые ставили либо над буквами, либо под ними; обозначали 5 гласных.

Алфавит 
В сирийском письме все буквы могут соединяться с предыдущими буквами того же слова (теми, что правее), но некоторые из них не соединяются с последующими буквами слова (теми, что левее).

В сирийском письме нет заглавных букв, то есть первая буква в предложении не отличается от последующих букв по размеру.

Лигатуры

См. также 
 Гаршуни

Примечания

Литература 
 Дирингер Д, Алфавит. — М.: Едиториал УРСС, 2004
 Фридрих И. История письма. — М.: Едиториал УРСС, 2004

Ссылки 

 The Syriac alphabet
 Download Syriac fonts
 Unicode Entity Codes for the Syriac Script

 
Консонантные письменности
Письменности семитского происхождения